Papa Sergio III
 Sergio III, duca di Napoli